Jaroslav Malina je jméno více osob

Jaroslav Malina (skladatel) (1912–1988) – český hudební skladatel
Jaroslav Malina (výtvarník) (1937–2016) – český malíř, scénograf, kostýmní výtvarník, grafik a pedagog
Jaroslav Malina (antropolog) (* 1945) – český antropolog, archeolog a spisovatel